Пассанг Церинг (род. 16 июля 1983, Тхимпху) — бутанский футболист

В 2007 году он стал лучшим бомбардиром Дивизиона А с 28 голами. 17 из этих голов он забил в одном матче против команды RIHS. 

Пассанг Церинг выступал за сборную Бутана, в частности, принимал участие в чемпионате ЮАФФ 2003 года.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Бутана
Игроки сборной Бутана по футболу
Игроки ФК «Транспорт Юнайтед»
Игроки ФК «Друк Стар»